Hermann Friedrich Franz (16 de agosto 1891, Leipzig-Stötteritz - 18 de febrero 1960, Bonn) fue miembro del Partido Nazi y SS. Como líder de las SS y de la Policía, General de división de la policía, SS-Obergruppenführer se levantó para ver más de Grecia.

De 1898 a 1906, asistió a la escuela en Dresde. En 1906 se fue a la escuela militar en Struppen. En 1909 asistió a la Escuela de Suboficiales del ejército en Marienberg, donde se graduó como sargento. Participó en la Primera Guerra Mundial de entrar en el ejército en 1920 como segundo teniente en el cuerpo de policía.

Franz se unió al Partido Nazi en diciembre de 1931 (Membresía. Hay 824.526). De 1933 a 1938 fue jefe de la policía en Plauen.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial formó parte de la ocupación alemana de Polonia por un corto tiempo desde septiembre de 1939 a octubre de 1939 como Comandante de la Policía de Orden al octavo Cuartel General del Ejército. En agosto de 1940, se unió a las SS en (. SS-N º 361279), fue ascendido a SS-Obersturmbannführer. Después de la invasión de la Unión Soviética en julio de 1941 fue nombrado comandante del regimiento de la policía del Sur de Ucrania, que participó en el asesinato de los Judíos de Ucrania.

De noviembre de 1943 a febrero de 1945 fue Comandante de la Policía de Orden en Atenas. En septiembre de 1944, dos meses, promovidos al actuar SS Superior Jefe de Policía y de toda Grecia.

Franz fue promovido en noviembre de 1944 a SS-Brigadeführer (líder de brigada SS). En septiembre de 1944 ascendido a Mayor General de la Policía. Como Comandante de la Policía de Orden, Ordnungspolizei, fue trasladado a Noruega a partir de febrero de 1945 hasta el final de la guerra. En Noruega, fue capturado por las tropas británicas, el británico liberado en 1947.

Dejó tras de sí un libro "recuerdos de la guerra", que se imprime después de su muerte:

Gebirgsjäger der Polizei. Polizei-Gebirgsjäger-Regimiento 18 und Polizei-Gebirgs-Artillerieabteilung 1942-1945, Bad Nauheim 1963.
Traducido a su azulejo libro es: policía Mountaineer. Policía Montaña Regimiento de Infantería 18 y la policía División de Artillería de Montaña 1942-1945, Editorial: Bad Nauheim en 1963.

Referencias

Bibliografía 
''Degeners Wer ist's?, Berlin 1935, pp. 434
 Friedrich Hermann Franz en http://www.specialcamp11.co.uk/
 Wolfgang Curilla: Der Judenmord in Polen und die deutsche Ordnungspolizei 1939–1945. Schöningh, Paderborn 2011, ISBN 978-3-506-77043-1, pp. 218

Oficiales de las SS
Perpetradores del Holocausto
Miembros del NSDAP